ima više značenja.

 D-alanin—(R)-laktat ligaza, enzim
 Nanded aerodrom, ICAO kod